Graupner ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Graupner-Baumgartner (1920–2004), Schweizer Textilkünstlerin
 Axel Graupner (1958–2021), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Carl Friedrich Otto Graupner (1823–?), deutscher Lehrer und Dichter
 Christoph Graupner (1683–1760), deutscher Komponist
 Dieter Graupner (1940–2022), deutscher Keramiker, Maler, Bildhauer und Restaurator
 Ernst Graupner (1917–1989), deutscher Maler
 Gisela Graupner (1927–2010), deutsche Schauspielerin
 Gotthardt Graupner (1920–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Graupner (1906–1966), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Helmut Graupner (* 1965), österreichischer Rechtsanwalt und LGBT-Aktivist
 Paul Graupner (1861–1927), deutscher Kaufmann und Dichter in erzgebirgischer Mundart
 Richard Graupner (* 1963), deutscher Polizist und Politiker (AfD), MdL
 Sylvia Graupner (* 1973), deutsche Grafik-Designerin, Illustratorin und Hochschullehrerin
 Ulf S. Graupner (* 1964), deutscher Grafiker, Comiczeichner und Illustrator

Graupner ist der Name folgender Unternehmen:
 Graupner Modellbau, deutsches Modellbauunternehmen

Siehe auch:
 Graubner
 Graupen (Begriffsklärung)
 Kraupner